Jerusalén (o Jerusalem) generalmente se refiere a una ciudad histórica, actual capital de Israel.

También, puede hacer referencia a:

 El distrito de Jerusalén, uno de los seis distritos de Israel.
 El reino de Jerusalén, un Estado católico latino de la Edad Media.
 Jerusalén (Cundinamarca), un municipio del departamento de Cundinamarca, Colombia.
 Jerusalén (El Salvador), un municipio del departamento de La Paz, El Salvador.
 Jerusalem (Nueva York), un pueblo del estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Jerusalem (Ohio), una villa del estado de Ohio, Estados Unidos.

Además, puede referirse a:

 Jerusalem (banda), una banda sueca  de rock cristiano.
 «Jerusalem» (himno), un himno inglés, con letra de William Blake y música de Hubert Parry.
 Jerusalén (novela), una novela sueca.
 Jerusalem (virus informático), un virus informático.